Les Énigmes de Futékati est une série de courts récits écrits par Béatrice Nicodème pour un public de jeunes lecteurs. Chaque histoire se termine par une petite énigme faisant appel à la logique et aux facultés de déduction du lecteur.

Personnages

Collection 
Parus chez Hachette Jeunesse dans la collection "Bibliothèque rose"
Les illustrations sont signées François San Millan.
 1 : Futékati et le Concours de natation (1998, 2000). (Le Concours de natation - L'Anniversaire de Niko - Le Voyage de Célia - On a volé le magnétophone)
 2 : Futékati et le Voleur du musée (1998, 2000). (Maman chante... et gagne - Le Contrôle de poésie - Vol au musée Grévin -  Lambert est une sorcière)
 3 : Le secret de Futékati (1998, 1999). (L'Orgueilleux M. Tralalère -  Couci-Couça a des ennuis - Le Secret de Futékati - Les Farfulettes)
 4 : Futékati et le Magicien (1998, 2000). (La tour Eiffel a disparu - La Séance de magie - Futékati est soupçonnée ! - Les Photos d'identité)
 5 : Futékati et le Fantôme (1999, 2000). (Le Fantôme à la fenêtre - Le Gâteau au chocolat - La Clé dans les pétunias - Les Mots croisés se sont envolés)
 6 : Futékati et le Poisson d'avril (1999,2000). (Poisson d'avril ! -  Drôle d'anniversaire - Le Code secret - Cumulus en a plein le dos)
 7 : Futékati au secours de Quentin (1998, 2000). (Au secours de Quentin - La Danse des rubans - La Tache d'encre - Quand les chiffres s'emmêlent)
 8 : Futékati et la Farce de Corentin (2000). (La Farce de Corentin - Le Kimono bleu - Le Grand Magicien Niko - La Liste de  Paprika)
 9 : Futékati et l'Homme masqué (2000). (L'Homme masqué - Niko sème la zizanie - Atchoum ! - La Lettre de Rémi) 
 10 : Futékati et le drôle de Père Noël (2001). (Les Cheveux blancs de  Chantilly - Un drôle de Père Noël - La Cassette baladeuse - La Galette des rois)
 11 : L'Étrange Mercredi de Futékati (2003). (L'Étrange Mercredi - Jokari a disparu - La Boîte à musique - Panique à l'école)
 12 : Futékati et la Lettre-surprise (2004). (La Lettre-surprise - La Poisson rouge de Niko - Manque de chance ! - Niko est dans la lune)
 13 : Futékati et l'extraordinaire Niko Cacao (2004). (L'Extraordinaire Niko Cacao - Célia prend la mouche - Niko a eu chaud ! -  Paprika perd la boule)
 14 : Futekati et l'Anniversaire de Jokari (2005). (L'Anniversaire de Jokari - Le Mystérieux Coup de téléphone - Rémi va en Angleterre - Le Dessin de Niko)
 15 : Futékati et la Dictée de Mlle Paprika (2006). (La Dictée de  Paprika - Le Carreau cassé - Le Portefeuille de maman - Les Petites Boules rouges)

Rééditions au Livre de Poche Jeunesse
 1 : Un fantôme à la fenêtre (2008)
 2 : Le Concours de natation (2008)
 3 : Le Secret (2008)
 4 : Le Voleur du musée (2008)

Compilation parue chez France Loisirs
 3 aventures de Futékati (2000)

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse